Олд-Орчард-Бич () — город в округе Йорк, в штате Мэн, США. Официально был основан в 1657 году. Стоит на берегу залива Соко () Атлантического океана и в летнее время года является популярным курортом.

В городe есть железнодорожная станция системы Amtrak, открыта с середины весны до середины осени.

По подсчетам бюро переписи населения в 2000 году население муниципалитета составляло 8 856 человек.

География 
Согласно бюро переписи населения США, общая площадь город 19.6 км², из которых, 19.3 км² являются землёй, и 0.3 км² (1.32 %) вода.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 
 Epodunk Town Profile
  ShopOOB — A guide to shopping, current events and getting around Old Orchard Beach
 Vintage Images of Old Orchard Beach
 The Good News, community newsletter
 Amtrak — Stations — Old Orchard Beach, ME (ORB) 

Города Мэна
Населённые пункты округа Йорк (Мэн)